

Жостово — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Жостово — селище, Митищинський міський округ, Московська область